Стамбульская футбольная лига 1950/1951 () — 47-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 30 сентября 1950 года и закончился 8 апреля 1951 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1950/51
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1950 году
Спорт в Турции в 1951 году